Ла Барка има више значења:

 Ла Барка (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Ла Барка (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Барка (Ла Барка, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Барка (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Барка (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику